Teilhaber steht für:
 Gesellschafter, natürliche oder juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts
 Kompagnon, im Gesellschaftsrecht der Teilhaber eines Handelsunternehmens

Siehe auch:
 Teilhabe (Begriffsklärung)
 Theilhaber (Begriffsklärung)